Rothenbühl ist der Ortsname von

 Rothenbühl (Ebermannstadt), Ortsteil der Stadt Ebermannstadt, Landkreis Forchheim, Bayern
 Rothenbühl (Marienweiher), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Rothenbühl (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rothenbühl (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rothenbühl (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Rothenbühl (Saarbrücken), Stadtteil von Saarbrücken

 Rothenbuhl (Dabo), Ortsteil der Gemeinde Dabo, Département Moselle, Frankreich